San Jorge matando al dragón puede referirse a
San Jorge y el dragón, leyenda y tema del arte cristiano.
 San Jorge matando al Dragón (película)